ACLY () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 101 амінокислот, а молекулярна маса — 120 839.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як метаболізм ліпідів, біосинтез ліпідів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Ліази